Jonathan Simon Woodgate () este un antrenor englez de fotbal și fost jucător.

Statistici carieră

Club

Internațional
Actualizat în iulie 2011

Palmares
Tottenham Hotspur
Football League Cup: 2007–08

Referințe

Legături externe

Premier League profile  at premierleague.com
Article on Jonathan Woodgate at thisisstaffordshire.co.uk

Nașteri în 1980
Fotbaliști englezi
Fotbaliști internaționali englezi
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Englezi în viață
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fundași
Fotbaliști ai Tottenham Hotspur FC
Fotbaliști ai Premier League